Myrcha – wieś w województwie mazowieckim
 Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy – placówka muzealna Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Ludzie noszący nazwisko Myrcha 
 Alina Myrcha (1939–2014) – polski biolog
 Andrzej Myrcha (1939–1997) – polski biolog
 Arkadiusz Myrcha (ur. 1984) – polski polityk
 Jerzy Myrcha (1933–2003) – polski kompozytor
 Marian Myrcha (1907–1996) – polski ksiądz, profesor dr hab. prawa kanonicznego
 Mariusz Myrcha (ur. 1992) – polski wokalista
 Piotr Myrcha – polski lekarz, dr hab. nauk medycznych
 Władysław Myrcha (zm. 1943) – volksdeutsch zlikwidowany w ramach akcji Główki